Rock Spring ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rock Spring (Alabama)
 Rock Spring (Georgia)
 Rock Spring (Kentucky)
 Rock Spring (North Carolina)
 Rock Spring (Shepherdstown), Stadtteil von Shepherdstown, West Virginia

Siehe auch:
 Rock Springs